17-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в шведских городах Фалун и Евле с 26 декабря 1992 года по 4 января 1993 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, 2 место заняла сборная Швеции. Бронзовые медали достались сборной Чехословакии.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Мэнни Легаси
 Защитник:  Янне Гронвалл
 Нападающий:  Петер Форсберг

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Мэнни Легаси
 Защитники:  Брент Тулли —  Кенни Йонссон
 Нападающие:  Пол Кария —  Маркус Нэслунд —  Петер Форсберг

Группа B 
Матчи состоялись 27 декабря — 5 января в Бухаресте (Румыния).
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1994.  выбыла в группу С.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1993 год в хоккее
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Спорт в Швеции в 1992 году
Спорт в Швеции в 1993 году
Декабрь 1992 года
Январь 1993 года
Международные спортивные соревнования в Фалуне
Международные спортивные соревнования в Евле
Чемпионаты мира в Швеции